Ernst Friedrich Schulze ist der Name folgender Personen:

* Ernst Friedrich Schulze (Bildhauer) (1773–1826), deutscher Hofbildhauer
 Ernst Friedrich Wilhelm Schulze (1757–1820), deutscher Jurist, Stadtsyndikus und Bürgermeister von Celle